Промы́шленная — посёлок городского типа в Промышленновском районе Кемеровской области России. Административный центр Промышленновского городского поселения и Промышленновского района. На 2020 год — самый крупный посёлок городского типа в Кемеровской области.

Расположен на расстоянии 72 км от областного центра — города Кемерово на берегу реки Иня, при впадении в неё реки Камысла. Площадь территории — 21 км², что составляет 0,68 % территории Промышленновского района.

История 

Посёлок основан в 1870-х годах, когда на берегу реки Иня приехавшие из Уфимской губернии крестьяне-переселенцы основали заимку, названную Обуховкой по фамилии одного из основателей, затем были построены конный завод, плотина, мельница. В 1903—1907 годах начато строительство церкви.

В 1909 году из нескольких деревень Харьковской губернии в Сибирь переехали украинцы, поселившиеся вдоль реки, и их стали называть «камышане», «камышла» из-за обилия камыша (служившего основным строительным материалом и топливом). По одной из версий, так произошло название «Камысла» (по другой, название «Камысла» произошло от тюркского «камыс» — «камыш»), а поселение назвали Прудянкой.

В доме местного священника был открыт «ликбез» начальная школа на 20-25 человек, затем из амбаров построили двухклассную школу № 1, в которой изучались Закон Божий и арифметика, в 1936 году открыта школа № 56, в 1940 году на месте рынка построена школа № 2, в 1950-х — школа № 113.

В 1895 году в селе было 396 жителей. В 1911 году — 623 жителя и 93 хозяйства, одна школа до 4-го класса обучения, одна церковь.

В 1920-х началось строительство железной дороги от Сталинска (Новокузнецк) до Инской, на протяжении 80 км территории района открылось 5 железнодорожных станций: Падунская, Тарсьма, Бормотово, Промышленная, Контрольная. Села, выросшие у станций, получили одноимённые названия.

В 1935 году, когда пошли уже первые паровозы, местность была выделена в самостоятельную единицу — Титовский район. Он объединил 16 сельских советов, 127 населённых пунктов. Позже центр района переводится на станцию Промышленная и район называют Промышленновским. Статус посёлка городского типа Промышленная получила 16 октября 1936 года.

В 1936 году построили второй путь, депо, станцию, в 1936—1937 годах построили электростанцию. К тому времени Промышленная насчитывает уже 385 промышленных предприятий: паровозное депо, лесозавод, электростанция, вагонный пункт, дистанция пути, кондукторский резерв, восстановительный поезд, раймельуправление и др. Рост рабочего класса жителей поселка требовал создания предприятий бытового характера. Открывается артель имени Кирова: пимокатная, сапожная, швейные и другие мастерские. Артель инвалидов обеспечивает выделку кож, овчин. Открывается деревообрабатывающий завод, кирпичный завод. Здесь же сосредотачиваются предприятия по переработке продукции сельского хозяйства: салотопка, мыловаренный завод, мясокомбинат, молочный завод, мастерские по ремонту сельхозинвентаря и прочее.

Поселок разрастался. Назрела острая необходимость в установлении городской черты, так как поселок уже занимал часть земель, находящихся в вечном пользовании колхоза «Ударник полей». В этих целях, Президиум Верховного совета РСФСР издает Указ от 16.12.1938 года «О включении села Камысла в черту рабочего поселка Промышленная, Титовского района, Новосибирской области».

В 1946 году район был поделен на Промышленновский и Падунский, а в 1963 году они вновь объединились. К 1969 году в поселке Промышленная было уже 15500 жителей.

Также существует версия, что село Камыслинское уже существовало в середине XIX века. Якобы в 1854 году там уже значилась деревянная церковь первого поколения, и в это время в селе насчитывалось 396 жителей и 80 хозяйств.

Экономика 
Основные отрасли экономики:
 Малый бизнес
 Сельское хозяйство
 Переработка сельскохозяйственной продукции
 Туризм и гостиничный бизнес
 Промстройматериалы
 Железнодорожные предприятия

Занятость населения обеспечивают промышленные предприятия, два лесхоза, хлебоприемное предприятие, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются несколько компаний. Потребительский рынок в посёлке представлен предприятиями торговли — двумя торговыми домами, торговыми комплексами, супермаркетами, автомагазином и автомойкой, предприятиями общественного питания.

На территории поселка расположено несколько автозаправочных станций, действует 5 автобусных маршрутов и частные фирмы такси.

Социальная сфера 

Объекты культуры:
 Краеведческий музей, железнодорожный музей
 Привокзальная площадь, площадь РДК
 Мемориал Воинам ВОВ, Памятник Воинам ВОВ, Обелиск войнам, погибшим в годы ВОВ
 Районный Дворец Культуры, Здание ДК имени Кирова
 Памятник В. И. Ленину, Памятник Российской Корове, Памятник-поезд
 Парк культуры и отдыха
 Районная библиотека
 Храм Покрова Божией Матери

Социальная сфера представлена тремя средними образовательными школами(№ 1;№ 2;"56),10 детскими садами, районным домом детского творчества, детско-юношеским клубом физической подготовки, филиалом Топкинского техникума, детской школой искусств, Центральной районной больницей, стоматологической поликлиникой, пятью библиотеками, историко-краеведческим музеем, парком культуры и отдыха, районным Дворцом культуры, стадионом и пятью клубами.
На территории п. Промышленная расположены два малых приюта временного пребывания для престарелых граждан. Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляют семь аптек и аптечных киосков. Работают почтовое отделение, телеграф, отделения Сберегательного банка РФ, Россельхозбанка, Урса-банка.

С областным центром поселок связан автобусным сообщением. На территории поселка Промышленная расположены автобусная станция и железнодорожный вокзал.

На территории поселка действуют операторы сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн» и «Теле2», кабельные телефонные сети компании «Ростелеком», которая также предоставляет подключение к сети Интернет.

Памятники Промышленной 

Мемориал Воинам ВОВ, Памятник Воинам ВОВ, Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ, Памятник В. И. Ленину, Памятник-поезд, Памятник Российской корове, расположенный на улице Коммунистическая возле Деревенского Молочного завода.

Примечания 

Населённые пункты Промышленновского района
Посёлки городского типа Кемеровской области
Районные центры Кемеровской области